Ракитное () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 52 человека. Почтовый индекс — 30343. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 0,424 км². Код КОАТУУ — 6822180702.

Местный совет 
30343, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Белогородка, ул. Центральная, 15

Примечания

Ссылки 
 Ракитное на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Изяславского района